Tadey ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Antonio Tadey (1767–1827), Stuckateur aus der italienischsprachigen Schweiz
 Karl Christian Tadey (1802–1841), deutscher Pädagoge und evangelisch-lutherischer Pastor